Buchow ist die Bezeichnung für folgende Orte in Deutschland:

 Buchow (Wustermark), Wohnplatz im Ortsteil Buchow-Karpzow der Gemeinde Wustermark, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Buchow, sorbischer Name von Groß Beuchow, Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Buchow ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Buchow († 1628), deutscher Politiker und Bürgermeister von Stralsund
 Karl von Bredow-Buchow-Carpzow (1832–1904), preußischer Politiker
 Peter Müller-Buchow (1941–2012), deutscher Dramaturg, Hörspielsprecher und Regisseur
 Wladyslaw Buchow (* 2002), ukrainischer Schwimmer

Siehe auch:
 Buchau